Bernal (Argentina) — cidade
Bernal (Peru) — distrito
Bernal Heights — bairro da cidade de São Francisco, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos